Никола́й Богдано́вич: Богданович, Николай Евгеньевич (1870—1905) — российский государственный деятель, вице-губернатор Уфимской губернии, Тамбова.
 Богданович, Николай Модестович (1856—1903) — губернатор, государственный деятель, действительный статский советник (1903).